Turniej w Tulonie 2012 – 40. edycja turnieju. Odbył się w dniach 23 maja – 1 czerwca.

Zespoły 
  Białoruś
  Francja
  Egipt
  Japonia
  Meksyk
  Maroko
  Holandia
  Turcja

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Strzelcy 
 7 goli
  Marco Fabián

 3 gole
  Nicolas de Préville
  Rick ten Voorde

 2 gole

 1 gol

2012 w piłce nożnej
Turniej w Tulonie
2012 we Francji